Jméno Serov může znamenat:

příjmení
 Alexandr Nikolajevič Serov (1820–1871) – ruský hudební skladatel
 Valentin Alexandrovič Serov (1865–1911) – ruský malíř a grafik
 Anatolij Konstantinovič Serov (1910–1939) – sovětský letec
 Ivan Alexandrovič Serov (1905–1990) – předseda KGB a náčelník GRU

sídlo
 Serov – město v Rusku

zvíře
 Serov (kamzík) – starší české pojmenování sudokopytníků z rodu Serau (Capricornis)

Rozcestníky - příjmení